Plaats in Indonesië
 Leupe (Jaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Jaya in de provincie Atjeh
 Leupe (Pirak Timu), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh